Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Nikolaj Davydenko che ha battuto in finale Jürgen Melzer 6-3, 2-6, 6-4.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (campione)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)
  Igor' Andreev (primo turno)
  Jürgen Melzer (finale)

 Mariano Puerta (secondo turno)
 Luis Horna (secondo turno)
 Potito Starace (secondo turno)
 Tomáš Zíb (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 2005
ATP Tour 2005